Jerichow – città tedesca
 Jerichow – film tedesco del 2008
 Joachim Jerichow – cestista danese